Гундоалд (Gundoald; Gundowald, Gundovald, Gondovald) е име на:

 Гундоалд или Гундовалд (584/585), узурпатор-крал на Херцогство Аквитания
 Гундоалд (* 565; † 616), херцог на Асти, баща на крал Ариперт I

Мъжки имена